Ukrainisch-Orthodoxe Kirche (ukrainisch Українська православна церква) ist die Bezeichnung für
 Orthodoxe Kirche der Ukraine, aus der Fusion der von 1991 bis 2018 einem Kiewer Patriarchen unterstehenden nicht kanonisch anerkannten Ukrainisch-orthodoxen Kirche Kiewer Patriarchats mit der Ukrainischen Autokephalen Orthodoxen Kirche entstandene, bis 2019 dem Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel unterstehende, seitdem autokephale Kirche.
 Ukrainisch-Orthodoxe Kirche (2022), seit 1990 als Ukrainisch-Orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchats autonome Kirche innerhalb der Russisch-Orthodoxen Kirche (Patriarchat Moskau), bis sie sich 2022 von dieser lossagte.
 Ukrainische Wahre Orthodoxe Kirche, seit 2000
 Ukrainische Reformatorische Orthodoxe Kirche
 Ukrainische orthodoxe griechisch-katholische Kirche, seit 2009 von der Ukrainischen griechisch-katholischen Kirche abgespaltene Kirche

Historisch
 Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche (1919–1937)
 Ukrainische Autonome Orthodoxe Kirche, 1941–1944, autonome Kirche innerhalb der Russisch-Orthodoxen Kirche (Patriarchat Moskau)
 Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche (1942–1944)
 Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche (1990–2018)
 Ukrainische Orthodoxe Kirchen im Ausland, 1946–1992, anerkannt vom Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel

Siehe auch
 Orthodoxie in der Ukraine
 Ukrainische griechisch-katholische Kirche
 Ukrainische Orthodoxe Kirche in Kanada
 Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche in der Diaspora